A 2010-es U17-es női labdarúgó Eb első selejtező fordulója. A mérkőzéseket 2010. április 8. és 15. között rendezték.

Mérkőzések

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Külső hivatkozások

A torna honlapja

A csapatok kiemelési sorrendje

Az első selejtező forduló sorsolása

U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U17